

Astronomia 
 M62 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M62 – autostrada britannica tra Liverpool e i dintorni di Kingston-upon-Hull, (collegamento Est-Ovest: trans-Pennini)